JLT est un sigle qui peut désigner:
 Jardine Lloyd Thompson, une entreprise britannique de conseils assurance et de courtage en assurance ;
 Joe Lynn Turner (1951-), un chanteur américain de rock, connu pour sa collaboration au sein des groupes Rainbow et Deep Purple ;
 , le huitième album solo de Joe Lynn Turner.

Voir aussi 
 Équipe cycliste JLT Condor, une équipe cycliste britannique, active entre 2004 et 2018